Das XV Abierto Colombiano de Squash PSA 2012 fand vom 27. August  bis 1. September 2012 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Mohamed Elshorbagy, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Miguel Ángel Rodríguez ausschied. Rodríguez erreichte das Endspiel, in dem er von Tarek Momen mit 3:11, 11:4, 11:3 und 12:10 bezwungen wurde.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Andrés de Frutos einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2012
PSA World Tour 2012/13